Fatukoan oder Fatuk Oan steht für:

 einen Ort im osttimoresischen Suco Holpilat (Gemeinde Cova Lima), siehe Fatukoan (Holpilat)
 einen Ort im indonesischen Desa Tafuli I (Distrikt Rinhat, Westtimor), siehe Fatuk Oan (Tafuli I)